Itagaki ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Itagaki (* 1945), japanischer Skisportler
 Itagaki Nobukata (1489–1548), Gefolgsmann und Truppenführer der Takeda (Klan)
 Itagaki Seishirō (1885–1948), General der Kaiserlich Japanischen Armee und japanischer Heeresminister
 Itagaki Taisuke (1837–1919), japanischer Politiker der Meiji-Zeit
 Takafusa Itagaki (* ~1935), japanischer Badmintonspieler
 Yoshinori Itagaki (* ~1940), japanischer Badmintonspieler

Itagaki ist 

 Itagaki (Witchblade), eine Figur der Comicreihe Witchblade